Union kan syfta på:

Politiska samarbeten
 Unionsparteien, die Union – det tyska partisamarbetet, se CDU/CSU

Religion
 Union (protestantism) – föreningen mellan reformerta och lutherska kyrkor

Sport
 1. FC Union Berlin – tysk fotbollsklubb
 BK Union – fotbollsklubb i Kyrkhult

Statsvetenskap och statsunioner
 Union (statsvetenskap) –  i statsvetenskapliga sammanhang om sammanslutningar mellan flera stater eller delstater
 Personalunion – en union mellan två eller flera stater med gemensam statschef
 Realunion –  de ingående delarna har överlämnat större eller mindre maktbefogenheter till unionen
 Union Jack – flaggan för unionen Storbritannien

Teknik/naturvetenskap
 Union (matematik)  – i mängdläran sammanslagning av mängder
 Union (rörledning) – ett kopplingselement för delbar sammanfogning av rör, se vattenledning

Geografi

Antarktis 

 Unión (udde),

Argentina 

 Departamento de Unión, kommun, Córdoba, 
 Unión, Argentina, San Luis,

Spanien 

 Unión (kommun), Murcia, Murcia,

USA 

 Union, Alabama, ort, Greene County, 
 Union, Kentucky, ort, Boone County, 
 Union, Louisiana, ort, Saint James Parish, 
 Union, Missouri, countyhuvudort, Franklin County, 
 Union, Mississippi, ort, Newton County, 
 Union, Ohio, ort, Montgomery County, 
 Union, South Carolina, countyhuvudort, Union County, 
 Union, West Virginia, countyhuvudort, Monroe County, 
 Union, Maine, ort, Knox County, 
 Union, Iowa, ort, Hardin County, 
 Union, Illinois, ort, McHenry County, 
 Union, Nebraska, ort, Cass County, 
 Union, New Hampshire, ort, Carroll County, 
 Union, New Jersey, ort, Union County, 
 Union, Oregon, ort, Union County, 
 Union, Washington, ort, Mason County, 
 Union, Connecticut – en ort

Se även
 Union County – flera
 Union City – flera
 La Unión – flera
 Villa Unión – flera

Se även
 Union Station – flera
 Unionen (olika betydelser)
 Unionism – politisk rörelse för delaktighet i visst statsförbund, t.ex. Storbritannien
 Unionoida – en ordning i klassen musslor